Mainothrus är ett släkte av kvalster. Mainothrus ingår i familjen Trhypochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Mainothrus